Pölking ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandré Pölking (* 1976),  deutsch-brasilianischer Fußballtrainer und -spieler
 Clemens Pölking (1915–1967), deutscher Politiker
 Fritz Pölking (1936–2007), deutscher Naturfotograf und Verleger
 Hermann Pölking (* 1954), deutscher Autor und Regisseur
 Moses Pölking (* 1997), deutscher Basketballspieler